Vieira (molusco)
Vieira do Minho — município português do distrito de Braga
Vieira do Minho (freguesia) — do município homónimo
Vieira de Leiria — freguesia da Marinha Grande
Vieira (sobrenome) — nome de família
Mestre Vieira — músico brasileiro criador do género musical guitarrada
Tradição Vieira — cultura material de antigos povos indígenas do Rio Grande do Sul, Brasil

Ver também 
Vyeyra — grafia histórica portuguesa para o termo português Vieira
Vieiras — município de Minas Gerais, Brasil
Vieira & Vieirinha — dupla de música sertaneja do Brasil
Viera — comunidade da Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos